Algete är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Algete ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Algete är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Algete. Runt Algete är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Sebastián de los Reyes,  km väster om Algete. Trakten runt Algete består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid